Rydlewski ist der Familienname folgender Personen:

 Birgit Rydlewski (* 1970), deutsche Politikerin (Piratenpartei)
 Radosław Rydlewski (* 1971), polnischer Tenor